Обсерватория Каподимонте — астрономическая обсерватория, основанная в 1812 году  в городе Неаполь, Италия. Входит в состав Национального астрофизического института.

Руководители обсерватории 
 1791 - 1808 - Джузеппе Касселла
1809 - 1810 - Фердинандо Мессия де Прадо
1811 - 1817 - it:Федериго Цуккари
 1817 - 1833 - it:карло Бриоски
 1833 - 1850 - it:Эрнесто Капоччи Бельмонте
 1850 - 1855 - it:Леопольдо дель-Ре временный
1855 - 1860 - it:Леопольдо дель-Ре
 1860 - 1864 - Эрнесто Капоччи Бельмонте
 1864 - 1889 - Аннибале де Гаспарис
 1889 - 1909 - Эмануэле Фергола
 1910 - 1912 - it:Франческо Контарино
 1912 - 1932 - it:Адзельо Бемпорад
 1932 - 1948 - Луиджи Карнера
1948 - 1953 - Аттилио Колачевич
1953 - 1955 - Тит Николини ответственный
1955 - 1957 - Массимо Чимино
1957 - 1969 - Тито Николини
1969 - 1992 - Марио Ригутти
1993 - 2005 - Массимо Капаччоли
2005 - 2010 - Луиджи Коланджели
2010 - 2017 - Массимо Делла Валле
2018 -          - Марселла Маркони

История обсерватории 
Обсерватория была основана в 1812 году указом Иоахима Мюрата. Проект был завершен к 1819 году, когда престол  в Неаполе был возвращен Фердинанду I, который одобрил проект постройки первого специального здания для астрономических наблюдений в Италии.

Инструменты обсерватории 
 40-см Ричи-Критьен
 Меридианный круг

Отделы обсерватории 
 Лаборатория физики Солнца
 Лаборатории космической физики и планетологии
 Лаборатория физики звезд
 Лаборатория физики галактик и космологии
 Лаборатория технологий наземных наблюдений
 Лаборатории космических технологий наблюдений
 Музей астрономических инструментов
 Планетарий

Направления исследований 
 Солнце
 Малые тела Солнечной системы
 Звезды
 Межзвездная среда
 галактики
 Космология

Основные достижения 
 Открытие астероида (10) Гигея и еще 8 астроидов открытых Аннибале де Гаспарис
 Открытие экзопланеты V391 Пегаса b

Известные сотрудники 
 Петерс, Кристиан Генрих Фридрих
 :en:Simone Zaggia
 Фергола, Эмануэле
 :it:Salvatore Aurino
 :it:Domenico Amanzio
 :it:Remigio Del Grosso
 :it:Filippo Angelitti
 :it:Federico Zuccari (astronomo)

Интересные факты 
 Обсерватория Каподимонте - первое здание в Италии, которое было специально построено выполнения функций астрономической обсерватории.
Бюст Юрия Гагарина в Неаполе на территории Обсерватории Каподимонте - открыт 16 ноября 2017

Ссылки 
Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Capodimonte Observatory»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Список астрономических инструментов

Каподимонте
Астрономические обсерватории Италии
Здания и сооружения, построенные в 1812 году
Появились в 1812 году в Италии
1812 год в науке
Здания и сооружения Неаполя